M28 (латиницей) может обозначать:

 M28 — шаровое звездное скопление в созвездии Стрельца
 McLaren M28 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды McLaren
 PZL M28 — польский многоцелевой двухмоторный самолёт укороченного взлёта и посадки